Il doppio del Stella Artois Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

John Fitzgerald e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Neil Broad e Gary Muller.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4 Broad and Muller.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno) 
 Ken Flach /  Rick Leach (primo turno) 
 Richey Reneberg /  David Wheaton (secondo turno) 
 Wayne Ferreira /  Michael Stich (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1993
ATP Tour 1993